Bazel peut désigner :
 Bazel, section de la commune belge de Kruibeke, située en Région flamande, en Belgique ;
 Karel de Bazel (1869 — 1923), architecte et designer néerlandais ;
 De Bazel, un bâtiment d'Amsterdam et un monument national, nommé d'après Karel de Bazel ;
 , un bâtiment d'Arnhem et un monument national, nommé d'après Karel de Bazel ;
 Bazel, un logiciel permettant de construire des projets.